Sicómoro o sicomoro puede designar:

 al árbol también conocido como higuera africana (Ficus sycomorus);
 a cualquier especie del género Platanus, en especial Platanus orientalis, el plátano europeo o plátano de Oriente; o
 a la sapindácea Acer pseudoplatanus, también llamada arce sicómoro, plágano o prádano, entre otros nombres.